Hessendorf ist der Name folgender Orte:
 Hessendorf (Rinteln), Ortsteil der Gemeinde Rinteln, Landkreis Schaumburg, Niedersachsen, Deutschland
 Hessendorf (Gemeinde Dunkelsteinerwald), Ortschaft der Gemeinde Dunkelsteinerwald, Bezirk Melk, Niederösterreich, Österreich
 Hessendorf (Gemeinde Langau), Ortschaft der Gemeinde Langau, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich
 Hessendorf (Sremska Mitrovica), ehemalige deutsche Siedlung in Sremska Mitrovica, Serbien, heute Hesna